Пружина — деталь, призначена для поглинання, накопичення і віддавання механічної енергії за рахунок своєї пружної деформації.

 Пружина — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край Словаччини.